Cobbold est un nom de famille. Les personnes notables avec le nom de famille comprennent:

Cameron Cobbold (1er baron Cobbold) (1904–1987), gouverneur de la Banque d'Angleterre
David Lytton-Cobbold (2e baron Cobbold) (1937-2022), pair britannique
 (1765–1824), écrivain et poète britannique
 (1841–1909), avocat britannique et homme politique du Parti libéral
 (1905–2004), épouse de Cameron Cobbold
 (1964), homme d'affaires britannique
 
 (1862–1922), footballeur
 (1869–1965), soldat et écrivain britannique
 (1797–1877), écrivain britannique
 
 (1560–1639), compositeur anglais de la Renaissance

Voir aussi

, brasserie